Plaats in Indonesië
 Tegalgondo (Butuh), een plaats in het bestuurlijke gebied Purworejo in de provincie Midden-Java
 Tegalgondo (Wonosari), een plaats in het bestuurlijke gebied Klaten in de provincie Midden-Java
 Tegalgondo (Karangploso), een plaats in het bestuurlijke gebied Malang in de provincie Oost-Java